

Patronyme 

 Paul Sieffert (1874-1957), peintre et illustrateur français ;
 René Sieffert (1923-2004), japonologue français ;
 Denis Sieffert (v. 1955-), journaliste français.